Azhdarchoidea é um grupo de pterossauros dentro da subordem Pterodactyloidea, mais especificamente dentro do grupo Ornithocheiroidea. Os pterossauros pertencentes a este grupo viveram durante os períodos do Cretáceo, com  exceção de possível um membro, Tendaguripterus, que viveu no período Jurássico Superior. Os maiores dos mesmos deste clado incluem membros da família Azhdarchidae, exemplos destes são Quetzalcoatlus, Hatzegopteryx e Arambourgiania. O Azhdarchoidea foi recuperado tanto como intimamente relacionado ao Ctenochasmatoidea, como o táxon irmão do Pteranodontoidea dentro de Ornithocheiroidea, ou dentro de Tapejaroidea, que por sua vez também estava dentro de Ornithocheiroidea.

Classificação
Azhdarchoidea recebeu uma definição filogenética de David Unwin em 2003. Unwin definiu o grupo como o ancestral comum mais recente de Quetzalcoatlus e Tapejara, e todos os seus descendentes.

Tem havido várias visões concorrentes de relacionamentos deste clado. O primeiro, apresentado por Felipe Pinheiro e colegas em 2011, considerou o Tapejaridae como um clado monofilético incluindo os grupos Thalassodrominae e Chaoyangopteridae. O segundo, encontrado por Naish & Martill (2006), assim como Lü et al. (2008), considerou os  Tapejaridae tradicionais um grau parafilético de Azhdarchoidea, mas mais primitivos, com os verdadeiros membros do primeiro clado mais basais, e os Thalassodrominae e Chaoyangopteridae sendo sucessivamente mais próximos aos Azhdarchoidea. Todos os membros deste clado que fazem parte do mesmo que é formado por Quetzalcoatlus e Tupuxuara e estão incluídos no grupo Neoazhdarchia conforme definido por Unwin em 2003.

Em 1996, Alexander Kellner criou um clado diferente chamado Tapejaroidea, que ele definiu como o ancestral comum mais recente e todos os descendentes de Tapejara, Quetzalcoatlus e Dsungaripterus. Kellner criou este clado para incluir Azhdarchoidea e a família Dsungaripteridae, mas como grupos separados.. Muitos estudos recentes seguiram esse conceito.

Existem teorias concorrentes de filogenia deste clado, é considerado como intimamente relacionado ao clado Ctenochasmatoidea,, ou dentro do grupo Ornithocheiroidea, como o táxon irmão de Pteranodontoidea ou dentro do clado Tapejaroidea. Os dois últimos são mais amplamente aceitos. Abaixo está um cladograma que mostra os resultados de uma análise filogenética apresentada por Andres e colegas em 2014. Este estudo encontrou um agrupamento de tapejarídeos na base do clado, com talassodrominas mais intimamente relacionadas a azdarquídeos e chaoyangopterídeos, bem como dsungaripterídeos. Seu cladograma é mostrado abaixo.

O resultado de uma análise filogenética mais recente, por Kellner e colegas em 2019, havia recuperado Azhdarchoidea dentro do grupo maior Tapejaroidea. Ao contrário da análise de Andres e colegas, Kellner e colegas consideraram que Azhdarchoidea consistia em apenas três grupos: Azhdarchidae, Chaoyangopteridae e Tapejaromorpha. Seu cladograma é mostrado abaixo.

Pterossauros